Christian Rodríguez Barotti (1985) – calciatore uruguaiano, di ruolo centrocampista o ala
 Giovanni Andrea Barotti (1701-1772) – scrittore italiano, biografo di Ludovico Ariosto, padre di Lorenzo
 Lorenzo Barotti (1724-1801) – gesuita, scrittore e poeta italiano, figlio di Giovanni Andrea